Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es Roland Garros vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a Katarina Srebotnik és Nenad Zimonjić alkotta páros volt. A szlovén-szerb kettős ebben az évben is döntőbe jutott, ott azonban 7–6(6), 4–6, [10–7] arányban vereséget szenvedtek a Casey Dellacqua–Scott Lipsky ausztrál-amerikai párostól.

Kiemeltek
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić  (Döntő)
  Vania King /  Daniel Nestor (Első kör)
  Květa Peschke /  Iszámul-Hak Kuraisi (Második kör)
  Jelena Vesznyina /  Makszim Mirni (Második kör)
  Cseng Csie /  Mahes Bhúpati (Második kör)
  Liezel Huber /  Wesley Moodie (Első kör)
  Iveta Benešová /  Lijendar Pedzs (Negyeddöntő)
  Lisa Raymond /  Oliver Marach (Első kör)

Főtábla

Rövidítések
 WC = szabadkártyás
 ALT = helyettes

Döntők
{{4TeamBracket-Tennis3
|seeds=yes
| RD1=Elődöntők
| RD2=Döntő

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Katarina Srebotnik Nenad Zimonjić
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Nagyja Petrova Jamie Murray
| RD1-score2-1=64
| RD1-score2-2=65
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=
| RD1-team3= Jarmila Gajdošová Thomaz Bellucci
| RD1-score3-1=65
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=[12]
| RD1-seed4=
| RD1-team4= Casey Dellacqua Scott Lipsky
| RD1-score4-1=7
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3=[14]

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Katarina Srebotnik Nenad Zimonjić
| RD2-score1-1=66
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=[7]
| RD2-seed2=
| RD2-team2= Casey Dellacqua Scott Lipsky
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=[10]
}}

Felső ág

Alsó ág
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntők
| RD4=Elődöntők

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Cseng Csie Mahes Bhúpati
| RD1-score01-1=66
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=[10]
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Petra Kvitová Szerhij Sztahovszkij
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=[8]

| RD1-seed03=ALT
| RD1-team03= Klára Zakopalová František Čermák
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Rennae Stubbs Marcelo Melo
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Jarmila Gajdošová Thomaz Bellucci
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Alizé Cornet Gilles Simon
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=[1]

| RD1-seed07=ALT
| RD1-team07= Alexandra Dulgheru David Marrero
| RD1-score07-1=64
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Květa Peschke Iszámul-Hak Kuraisi
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= Liezel Huber Wesley Moodie
| RD1-score09-1=62
| RD1-score09-2=68
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Vladimíra Uhlířová Michal Mertiňák
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Horia Tecău
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Flavia Pennetta Potito Starace
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Anastasia Rodionova Mark Knowles
| RD1-score13-1=69
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Casey Dellacqua Scott Lipsky
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Csan Jung-zsan Eric Butorac
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=[12]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Vania King Daniel Nestor
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=[10]

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Cseng Csie Mahes Bhúpati
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=[7]
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Rennae Stubbs Marcelo Melo
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=[10]

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Jarmila Gajdošová Thomaz Bellucci
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Květa Peschke Iszámul-Hak Kuraisi
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Vladimíra Uhlířová Michal Mertiňák
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Horia Tecău
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Casey Dellacqua Scott Lipsky
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=[10]
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Csan Jung-zsan Eric Butorac
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3=[6]

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Rennae Stubbs Marcelo Melo
| RD3-score01-1=65
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=

Jegyzetek

Források
 Eredmények

Kapcsolódó szócikkek

Vegyes